María Auxiliadora Delgado puede referirse a:

 María Auxiliadora Delgado, primera dama de Uruguay
 María Auxiliadora Delgado, prisionera política de Venezuela.